Heuvelland (niederländisch „Hügelland“) bezeichnet:

 Heuvelland (Süd-Limburg), eine Landschaft in den Niederlanden
 Heuvelland (Westflandern), eine Gemeinde in der belgischen Provinz Westflandern